Gerdu (Karangpandan)
 Gerdu (Pecangaan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing